Баглан (дари Baġlān, пушту بغلان) — топоним.

 Баглан — город в одноименной афганской провинции, основан приблизительно в 1960 году. 
 Баглан (провинция) — провинция на севере Афганистана. 
 Баглан (святой) — имя двух валлийских святых.